Plaats in Indonesië
 Klutuk (Mekar Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Klutuk (Tambakboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java